Шупейкин Василий Васильевич  (13 февраля 1954г.  место рождения:  г. Ашхабад, Туркменская ССР, СССР.). Писатель, журналист, телеведущий, полковник в отставке. Заслуженный деятель Казахстана (2022г.). Член Союза писателей Казахстана, Член Союза журналистов РК

Биография 

Василий Васильевич Шупейкин родился 13 февраля 1954 года в городе Ашхабад столице Туркменской ССР. В семье шофера и домохозяйки он был вторым ребенком. Национальность – русский.

В 1955 году семья переехала в г. Сумгаит, Азербайджанской ССР.

С 1957 года проживает в Алма-Ате, Казахская ССР.

Учился в школах №82 и №93.

В 1969 году окончил музыкальную школу №5 им. Тулебаева по классу баяна (преп. Лагодин В.Г.) и поступил в алматинское музыкальное училище им. Чайковского, которое окончил в 1973 г. (баян, дирижер оркестра).

В 1980 году закончил Краснознаменное высшее пограничное командное училище им. Дзержинского в Алматы.(академия ПС КНБ РК)

1983 году Киргизский Государственный институт искусств им. Б. Бейшиналиевой в г. Фрунзе, ныне Бишкек Кыргызская Республика

Трудовая деятельность 

С ноября 1973 года по февраль 2000 г. служил в пограничных войсках Краснознаменного Восточного пограничного округа КГБ СССР (с 1991 года КНБ РК, с 1998 года - МО  Республики Казахстан), на различных командных и политических должностях. В том числе: начальник клуба Курчумского погранотряда (ВКО, Республика Казахстан), начальник ансамбля песни и пляски КВПО КГБ СССР (Алматы), Главный редактор газеты погранвойск (Пограничной службы  КНБ РК) «Отан сакшысы – Часовой Родины. (Алматы).

В 1984г. и 1986г. направлялся в служебные командировки в Республику Афганистан для выполнения интернационального долга.

В 2000 г. уволен в запас ВС РК, полковник.

С 2000г. по 2001 год работал в отделе по связям с общественностью и СМИ акимата Алматинской области.

С 2001г. по 2022. – редактор отдела в газете «Вечерний Алматы», телеведущий Национального телепортала "365 info kz." Автор и ведущий цикла передач «К ответу».  Автор и ведущий цикла передач «Алматинские истории» на телеканале «Алматы».

С 2022 г. – администратор страницы facebook «Дежурный по городу (Казахстан), автор в нескольких казахстанских СМИ.

Награды и звания 
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана) (2022г.).

Орден «Курмет»

Медали РК:

 20 лет Конституции  Республики Казахстана;

 25 лет Независимости Республики Казахстан;
 30 лет Независимости Республики Казахстан;

Медали СССР

 За отличие в охране государственной границы;
 От благодарного афганского народа;
 За отвагу и мужество и другие юбилейные и памятные награды ведомств.

Почетное звание Мәдениет қайраткері (Деятель культуры), (2005г.)

Лауреат конкурса Союза журналистов Казахстана им. Шухова за серию очерков о согражданах;

Лауреат третьей премии Международного литературного конкурса в г. Москва (повесть «Грешница» (1998 г.);

Лауреат второй премии Международного литературного конкурса в г Москва за повесть «Кулиша – радость моя и судьба» (2000г.).

Фильм ТРК Абай, рубрика «Имена»: «Василий Шупейкин»

Общественная деятельность 

 Член Союза журналистов РК с 1993 года;
 Член Союза писателей Казахстана с 2002 года,
 Член Совета СП Казахстана по русской литературе.
 Член редакционного совета журнала «Нива».
 Член консультативно-совещательного органа Департамента полиции Алматы.
 Член общественного совета по противодействию коррупции при Департаменте юстиции Алматы.
 Руководитель группы общественного контроля фронт-офисов ДП и РУ полиции Алматы.

Библиография 
Книга «Долг» (повести и рассказы);

Книга «Я люблю этот город» (исторические рассказы и очерки об Алматы);  

Книга «Не только про любовь» (повести и рассказы); 

Отдельные произведения, (повести "Ансамбль", «Кулиша – радость моя и судьба»,  «Грешница» и др.) изданные в журналах, сборниках и альманахах:  «Струны души», «Казахстан – Беларусь», «Казахстан в моей судьбе», «Эхо далекой войны», «Дорогой подвига и славы», «Освободители-Вызволицели-Азат отушлар» и др. 

Печатался в литературных и общественно-политических журналах Казахстана и России «Простор», «Нива», «Пограничник», "Пограничник Содружества", "Шекара" и др.

Автор, соавтор, редактор и составитель нескольких литературно-художественных книг, изданных в Казахстане и за пределами страны.

АиФ (Казахстан): Интервью "Государство начинается с границы" и др.

Журнал Простор №12, 2022г. рассказ «ДваэС», Быр-Быр и др. из нашего лагеря

Широкую  литературную и журналистскую известность в Алматы и за ее пределами Василий Шупейкин приобрел в начале 2000 годов, когда после увольнения в запас ВС РК стал работать в городской газете «Вечерний Алматы». Как  очеркист, пишет цикл рассказов-очерков о людях сегодняшнего Алматы и Казахстана, ветеранах труда и войны, ученых и артистах, всех кто делает нынешнюю жизнь более комфортной и благодатной. 

Является одним из авторов материалов в Аргументах и фактах (Казахстан)

Написал десятки литературных краеведческих очерков об истории Казахстана и Алматы, со времен сакского периода до настоящего времени.

Ссылки 
Справка с портала союза писателей

О книге "Долг"

В Алматы опубликован литературный альманах «Казахстан – Беларусь»

Статья Любимому городу

Очерк: История Алматы

Цикл передач "К ответу"

Цикл передач "Алматинские истории"

Примечания